La Ligat ha'Al 2008-2009 è stata la 55ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Playout

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009